Whirlpool Corporation (по-русски «Вёрпул корпорэйшн») — американская компания, основанная братьями Фредом и Луи Аптоном в 1911 году в штате Мичиган. Основной производитель бытовой техники в США и один из крупнейших в мире. Компания имеет 70 производственных и научно-технических центров по всему миру и владеет торговыми марками KitchenAid, Maytag, Indesit и другими.

История 
В 1911 году, братья Фред и Лу Аптон основали компанию по производству стиральных машин Upton Machine. В 1916 году распространением их продукции занялась компания Sears, Roebuck and Co. В 1929 году, после слияния с Nineteen Hundred Washer, компания была переименована в Nineteen Hundred Corporation. Продукция корпорации, продаваемая через сеть Sears, пользовалась большим спросом, продажи росли даже во время Великой депрессии. Во время Второй мировой войны корпорация производила детали к оружию, но параллельно разрабатывала новый тип автоматической стиральной машины, продажи которой начались в 1947 году, в следующем году для продукции начали использовать торговую марку Whirlpool (букв. «водоворот»). В 1950 году Whirlpool Corporation стало официальным названием корпорации.

В послевоенные годы в США был высокий спрос на бытовую технику, продажи корпорации быстро росли. в 1955 году Whirlpool объединилась с производителем холодильников Seeger Refrigerator Company, в том же году в партнёрстве с Radio Corporation of America (RCA) начала выпускать кондиционеры и кухонные плиты (под торговой маркой RCA-Whirlpool). Поглощение в 1957 году чикагской Birtman Electric Company добавило в ассортимент продукции пылесосы. Также в 1957 году была создана дочерняя компания для финансирования дистрибьюторов. В 1958 году было сделано первое крупное зарубежное приобретение, бразильская компания Brasmotor S.A. На канадский рынок Whirlpool вышла в 1969 году с покупкой 33-процентной доли в местном производителе бытовой техники John Inglis Co. В 1985 году доля была доведена до контрольного пакета, и Inglis стал канадским филиалом корпорации.

В октябре 1960 года исследовательская лаборатория компании получила правительственный контракт с Manned Spacecraft Center (НАСА) на разработку космической «кухни» для программы Джемини, включающей в себя оборудование для хранения продуктов и утилизации отходов.

В начале 1970-х годов спрос на бытовую технику начал падать, набирало силу движение защиты прав потребителей (что требовало повышения качества продукции), нефтяной кризис 1973 года вызвал рецессию в экономике США. Это потребовало от компании оптимизации деятельности, в 1973 году была сокращена треть персонала. В 1974 году на заводе по производству холодильников и кондиционеров в Индиане началась забастовка, продлившаяся четыре месяца.

К концу 1970-х годов спрос вновь начал расти, в 1977 году компания представила автоматическую стиральную машину с электронным управлением и со второй попытки вышла на рынок микроволновых печей (первая попытка в конце 1950-х годов была неудачной). В 1984 году для начала масштабной международной экспансии была основана Whirlpool Trading Company. В 1986 году было куплено подразделение KitchenAid корпорации Hobart, производившее посудомоечные машины и другую кухонную технику. В 1987 году корпорация вышла на рынок Индии, а в следующем году — Мексики.

В 1988 году была сделана попытка поглотить Roper Corporation, производителя бытовой техники, газонокосилок и минитракторов. Сделка была заблокирована по инициативе General Electric. В 1989 году стороны достигли соглашения, по которому GE покупала производственные мощности Roper, а Whirlpool — права на торговую марку; кроме этого GE становилась поставщиком электромоторов для Whirlpool. Также в 1989 году было создано совместное предприятие с Philips по продвижению продукции на европейский рынок; оно было названо Whirlpool Europe B.V. В 1991 году доля Philips была выкуплена. За период с 1978 по 1989 год оборот Whirlpool вырос с $2 млрд до $6 млрд, корпорация стала крупнейшим в мире производителем бытовой техники. В 1990-х годах корпорация вышла на рынки ряда европейских и азиатских стран, однако с ограниченным успехом, к концу десятилетия пришлось закрыть часть заводов и сократить 10 % сотрудников, в основном в этих регионах. В 1997 году были куплены две бразильские компании, Embraco (производитель компрессоров для холодильников) и Multibrás (производитель бытовой техники).

XXI век Whirlpool начала с новых сокращений персонала (на 7 тысяч за два года). В 2001 году было отозвано 1,8 млн микроволновых печей (из-за проблем с возгоранием), это обошлось корпорации $300 млн. Годом ранее из-за сходной проблемы отзывались несколько моделей посудомоечных машин. 2002 год корпорация закончила с чистым убытком $394 млн.

В апреле 2006 года была приобретена Maytag Corporation за $2,6 млрд. В 2007 году была продана Hoover Company, также закрыто несколько заводов в США.

В 2014 году, с целью укреплений позиций на европейском рынке бытовой техники, на который приходилось 16 % всех продаж Whirlpool, был выкуплен контрольный пакет акций (60,4 %) итальянской Indesit за 758 млн. евро ($1,038 млрд).

Руководство 
Главой Whirlpool Corporation является Марк Битцер (Marc Robert Bitzer), с начала 2019 года он совмещает посты председателя совета директоров, президента (с 2015 года) и главного исполнительного директора (с 2017 года); в компании с 1999 года.

Деятельность 
Основными категориями продукции являются холодильники и морозильные камеры (29 % продаж), стиральные машины (28 %), кухонная техника (19 %).

Производственные мощности включают 41 завод в 14 странах: 10 заводов в США, 5 в Италии, по 4 завода в Мексике, Бразилии и КНР, по 3 в Польше и Индии, 2 в Словакии, по одному в России, Турции, ЮАР, Великобритании, Аргентине и Колумбии.

Главным регионом сбыта является Северная Америка, на неё приходится более половины продаж (54 % в 2018 году), далее следуют Европа, Ближний Восток и Африка (22 %), Латинская Америка (17 %) и Азия (7 %).

Выставки 
В апреле 2019 года, Whirlpool выступил соорганизатором выставки «Human Spaces» в Миланском университете, представив арт-инсталляцию «The Perfect Time» от итальянского архитектора . Инсталляция посвящена премиальной линейке бытовой техники «W Collection» с технологией «6th Sense» (шестое чувство) и представляла собой чёрный куб, скрытый за бахромой из множества полупрозрачный трубочек, преломляющих солнечный свет.

Критика 
В декабре 2018 года французское антимонопольное управление оштрафовало Whirlpool на 102 млн евро за ценовой сговор с Electrolux, BSH, Candy Hoover и др. Как было установлено расследованием, представители компании встречались несколько раз в период с 2006 по 2009 года. Так, например, в 2008 году компании договорились о повышении цен на 20 евро для товаров стоимостью менее 200 евро и на 50 евро — на товары стоимостью более 400 евро.

Дочерние компании 
Основные дочерние компании на конец 2018 года:
 :
 Делавэр: 1900 Holdings Corporation; Elera Delaware, Inc.; Elera Holdings Corporation; Embraco North America, Inc.; KitchenAid Delaware, Inc.; KitchenAid Europa, Inc.; KitchenAid Global, Inc.; Maytag Sales, Inc.; THC Assets Corporation; Whirlpool America Holdings Corp.; Whirlpool ASEAN Co.; Whirlpool Asia Inc.; Whirlpool Enterprises, LLC; Whirlpool Europe Holdings Limited; Whirlpool Finance Center Corp.; Whirlpool Financial Corporation; Whirlpool Financial Corporation International; Whirlpool Floor Care Corp.; Whirlpool Greater China Inc.; Whirlpool Holdings Corporation; Whirlpool India Holdings Limited; Whirlpool Japan Inc.; Whirlpool Latin America Corporation; Whirlpool Mexico Holdings LLC; Whirlpool Mexico Ventures LLC; Whirlpool NAAG Holdings Corporation; Whirlpool NAR Holdings, LLC; Whirlpool Oceania Inc.; Whirlpool Overseas Holdings, LLC; Whirlpool Realty Corporation; Yummly, Inc.
 Калифорния: Bill Page Orchestra, Inc.
 Мичиган: Brunson Place Properties, LLC; Everest Campus, LLC; KitchenAid Promotions, LLC; Maytag Properties, LLC; Whirlpool Properties, Inc.; Whirlpool Technologies, LLC
 Нью-Йорк: Nineteen Hundred Corporation
 Огайо: KitchenAid, Inc.
 Флорида: South American Sales Partnership
 : KitchenAid Australia, Pty Ltd; Whirlpool (Australia) Pty. Limited
 : Whirlpool Österreich GmbH
 : Indesit Argentina S.A.; LAWSA S.A.; Whirlpool Argentina S.r.l.; Whirlpool Puntana S.A.
 : Whirlpool Belux N.V./S.A.; Whirlpool Europe Coordination Center; 
 : Whirlpool Bermuda Euro Ltd.; Whirlpool Finance Overseas Ltd.; Whirlpool Insurance Company, Ltd.; 
 : Whirlpool Bulgaria Ltd.
 : B. Blend Máquinas e Bebidas S.A.; BUD Comércio de Eletrodomésticos Ltda.; Brasmotor S.A.; CNB Consultoria Ltda; Embraco Indústria de Compressores e Soluções em Refrigeração Ltda.; Hoover Comercial Limitada; MLOG Armazém Geral Ltda.; Up Points Serviços Empresariais S.A.; Whirlpool Comercial Ltda.; Whirlpool do Brasil Ltda.; Whirlpool Eletrodomésticos AM S.A.; Whirlpool S.A.
 : Whirlpool (B.V.I.) Limited
 : Airdun Limited; BWI Products Limited; Cannon Industries Ltd.; General Domestic Appliances Holdings Ltd; General Domestic Appliances International Ltd.; Indesit Company UK Holdings Ltd.; Jackson Appliances Ltd.; Merloni Domestic Appliances Ltd.; Whirlpool UK Appliances Limited; Whirlpool UK Pension Scheme Trustee Limited; Xpelair Ltd.
 : Whirlpool Magyarország Kereskedelmi Korlátolt Felelosségu Társaság
 : Whirlpool Guatemala, S.A.
 : Bauknecht Hausgeräte GmbH; IRE Beteiligungs GmbH; Whirlpool Germany GmbH
 : Consumer Appliances Service Limited; Whirlpool (Hong Kong) Limited; Whirlpool Microwave Products Development Limited; Whirlpool Overseas Hong Kong Limited
 : Indesit Company Domestic Appliances Hellas Mepe; Whirlpool Hellas S.A.
 : Whirlpool Nordic A/S
 : Whirlpool Asia LLP; Whirlpool of India Limited
 : Whirlpool Ireland Appliances Limited; Whirlpool SSC Limited
 : Whirlpool Electrodomésticos S.A.
 : Embraco Europe S.r.l.; Embraco Eurosales S.r.l.; Indesit IP S.r.l.; Whirlpool EMEA S.p.A.; Whirlpool Italia Holdings S.r.l.; Whirlpool Italia S.r.l.; Whirlpool R&D S.r.l.
 : Whirlpool Kazakhstan LLP
 : Maytag Limited; WCGP Nova Scotia Co.; Whirlpool Canada Co.; Whirlpool Canada LP; Yummly Canada Ltd.
 : Beijing Embraco Snowflake Compressor Company Limited; Guangdong Whirlpool Electrical Appliances Co., Ltd.; Hefei Whirlpool Enterprise Management Service Co. Ltd.; KitchenAid Trading Co., Ltd.; Qingdao EECON Electronic Controls and Appliances Co., Ltd.; Whirlpool (China) Co., Ltd.; Whirlpool (China) Investment Co., Ltd.; Whirlpool (Hefei) Trading Co., Ltd; Whirlpool Product Development (Shenzhen) Company Limited
 : Whirlpool Taiwan Co., Ltd.
 : Haceb Whirlpool Industrias S.A.S.; Whirlpool Colômbia S.A.S.
 : Whirlpool Latvia S.I.A.
 : Whirlpool Lietuva UAB
 : Embraco Luxembourg S.à r.l.; Indesit Company Luxembourg S.A.; Whirlpool Asia Holdings S.à r.l.; Whirlpool Canada Investments S.à r.l.; Whirlpool Canada Luxembourg Holdings S.à r.l.; Whirlpool CSA Holdings S.à r.l.; WHirlpool EMEA Finanace S.à r.l.; Whirlpool Finance Luxembourg S.à r.l.; Whirlpool International Holdings S.à r.l.; Whirlpool International Manufacturing S.à r.l.; Whirlpool Luxembourg Holdings S.à r.l.; Whirlpool Luxembourg Investments S.à r.l.; Whirlpool Luxembourg S.à r.l.; Whirlpool Luxembourg Ventures S.à r.l.; Whirlpool Overseas Manufacturing S.ár.l.
 : Whirlpool Mauritius Limited
 : Whirlpool Maroc S. à r.l.
 : Centro de Desarrollo Tecnologico e Innóvación WHM, S. de R.L de C.V.; Comercial Acros Whirlpool, S. de R.L. de C.V.; Embraco Mexico Servicios, S. de R.L. de C.V.; Embraco Mexico S. de R.L. de C.V.; Industrias Acros Whirlpool, S. de R.L. de C.V.; Whirlpool Internacional S. de R.L. de C.V.; Whirlpool Mexico, S. de R.L. de C.V.
 : Maytag Worldwide N.V.
 : Whirlpool Asia B.V.; Whirlpool do Brasil Investements B.V.; Whirlpool Europe B.V.; Whirlpool Finance B.V.; Whirlpool Global B.V.; Whirlpool Global Investments B.V.; Whirlpool Home Appliances B.V.; Whirlpool Nederland B.V.; Whirlpool WW Holdings B.V.
 : Whirlpool Nordic AS
 : Whirlpool MEEA DMCC
 : Whirlpool Peru S.R.L.
 : Whirlpool Company Polska Sp. z o.o.; Whirlpool Polska Appliances Sp. z o.o.
 : Whirlpool Portugal, S.A.
 : KitchenAid Korea Limited; 
 : Embraco RUS LLC; Joint-Stock Company Indesit International; Whirlpool CIS Ltd.; Whirlpool RUS LLC
 : Whirlpool Romania S.r.l.
 : Whirlpool El Salvador, S.A. de C.V.
 : Whirlpool Ltd Belgrade
 : Indesit Company Singapore Pte. Ltd.; Whirlpool Southeast Asia Pte
 : Embraco Slovakia S.r.o.; Whirlpool Slovakia spol. s.r.o.; Whirlpool Slovakia Home Appliances spol. s.r.o.
 : Whirlpool (Thailand) Limited
 : Whirlpool Beyaz Esya Sanayi Ve Ticaret A.S.; Whirlpool Ev Aletleri Pazarlama Ve Ticaret A.S.
 : Whirlpool Company Ukraine LLC; Whirlpool Ukraine LLC
 : Ealing Compania de Gestiones y Participaciones S.A.
 : Whirlpool Nordic OY
 : Whirlpool France SAS; Whirlpool France Holdings SAS
 : Whirlpool Croatia Ltd.
 : Whirlpool CR, spol. s.r.o.
 : Whirlpool Chile Limitada
 : Bauknecht AG; Indesit Company International Business S.A.; Whirlpool International GmbH; Whirlpool Management Services S.a.g.l.
 : Indesit Company Nordics AB; Whirlpool Nordic AB; Whirlpool Sweden Aktiebolag
 : Whirlpool Ecuador S.A.
 : Whirlpool Eesti OU
 : Whirlpool South Africa (Proprietary) Limited
 : Whirlpool (Japan) Co., Ltd.

Примечания

См. также 
Indesit 
Hotpoint
Kitchen Aid

Ссылки 

 Whirlpool Corporation на сайте Комиссии по ценным бумагам и биржам
Официальный сайт и интернет магазин Whirlpool Russia
Официальный Instagram Whirlpool Russia
Официальный You Tube канал Whirlpool Russia 

Компании США
Производители бытовой техники США
Производители холодильников